Guebeyehu Doubé (Addisz-Abeba, 1919 – ?) etiópiai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
Az Etióp labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzést vezetett.

Afrika Kupa 
Szudán rendezte az 1., az 1957-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát – négy csapat részvételével –, ahol a CAF JB bíróként foglalkoztatta.

Források 

Etióp labdarúgó-játékvezetők
1919-ben született személyek